

Codici 
 LBD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Chujand, Tagikistan

Sigle 
 LBD – sigla italiana che identifica le lipoproteine a bassa densità
 LBd – sigla del partito politico austriaco Landbund (1918-1934)

Musica 
 LBD – singolo di Becky G del 2019